Berggrav ist der Familienname folgender Personen: 

 Dag Berggrav (1925–2003), norwegischer Beamter und Sportfunktionär    
 Eivind Berggrav (1884–1959), lutherischer Bischof und Präses der Norwegischen Kirche
 Jørgen Berggrav, norwegischer Marineoffizier (Konteradmiral)